Аділь-Герей I — шамхал Газікумухський від 1609 до 1615 року
 Аділь-Герей II — 5-й шамхал Тарковський від 1719 до 1726 року

Див. також 
 Аділь Ґерай (калга)